Verwoerd ist der Familienname von:

 Hendrik Frensch Verwoerd (1901–1966), südafrikanischer Hochschullehrer, Politiker der Nasionale Party. Premierminister 1958–1966
 Betsie Verwoerd (1901–2000), südafrikanische Politikerin der Nasionale Party und Ehefrau von Hendrik Frensch Verwoerd
 Melanie Verwoerd (* 1967), südafrikanische Politikerin und Diplomatin